Ribare je lahko:
 Ribare, Jagodina (Srbija)
 Ribare, Kruševac (Srbija)
 Ribare, Svrljig (Srbija)
 Ribare, Žagubica (Srbija)